Mattsson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johan Mattsson
 Jan-Eric Mattsson